Pisagua peut désigner :

 Pisagua, une ville du Chili ;
 Bombardement de Pisagua, un épisode de la guerre du Pacifique ayant eu lieu le 18 avril 1879 ;
 Débarquement à Pisagua, une bataille de la guerre du Pacifique ayant eu lieu le 2 novembre 1879 ;
 Camp d'internement de Pisagua, un camp de concentration situé à Pisagua ;
 Pisagua, un quatre-mâts barque construit en Allemagne en 1892.
 , un sous-marin de la Marine péruvienne.

Notes et références